Пе́рвое ква́рто — название первых изданий произведений Уильяма Шекспира в формате 1/4 печатного листа:
 Плохое кварто трагедии «Гамлет» 1603 года
 Первое кварто трагедии «Король Лир» 1608 года